Solo noi – album di Toto Cotugno
Solo noi – brano musicale di Toto Cotugno
Solo noi – singolo di Achille Lauro